Need to Know – singolo di Anne Hvidsten del 2003
 Need to Know – singolo di Doja Cat del 2021